Jørgen Rosenkrantz er et flertydigt navn, idet det kan referere til en række medlemmer af adelsslægten Rosenkrantz.

 Rigsråd Jørgen Ottesen Rosenkrantz (f. 1523) (1523-1596) til Rosenholm.
 Hofmester og skoleforstander Jørgen Rosenkrantz (f. 1607) (1607-1675) til Kjeldgård.
 Justitsråd Jørgen Rosenkrantz (1678-1754) til Roseneje (Hofmansgave)
 Jørgen baron Rosenkrantz (1774-1831) til Sophiendal
 Lensbaron Jørgen Adam Bendt Rosenkrantz (1900-1947), besidder af Stamhuset Rosenholms succesorfond.

Jørgen